V okolí zaniklé vesnice Kokotsko se nacházejí dva rybníky:
 Dolní kokotský rybník
 Horní kokotský rybník